Kimmelsbach ist ein geographischer Name:

 Kimmelsbach, Kirchdorf der Gemeinde Bundorf im Landkreis Haßberge, Bayern
 Kimmelsbach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach bei Kimmelsbach, Gemeinde Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern 

Siehe auch:
 Kimelsbach (Himmelsbach), linker Oberlauf nahe Blauen des Himmelsbachs, rechter Zufluss der Wiese in Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg